Hepkema's Courant, een Nederlands streekblad dat van 1874 tot 1951 verscheen in Midden- en Zuidoost-Friesland
 Jacob Hepkema (1845-1919), de oprichter van Hepkema's Courant
 Tjebbo Hepkema (1876-1929), zoon van Jacob Hepkema, eigenaar van het Nieuwsblad van Friesland en het Leeuwarder Nieuwsblad.
 Mindert Hepkema (1881-1947), zoon van Jacob Hepkema, advocaat en oprichter en voorzitter van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden